

Musica 
 Nancy Wilson/Cannonball Adderley – album di Julian Cannonball Adderley e Nancy Wilson del 1962.

Persone 
 Nancy Wilson (1937) – cantante jazz e attrice statunitense.
 Nancy Wilson (1950) – leader religiosa statunitense della Metropolitan Community Church
 Nancy Wilson (1954) – chitarrista e cantante statunitense, celebre come fondatrice e chitarrista del gruppo rock Heart. 
 Nancy Wilson – giornalista televisiva canadese
 Nancy Wilson – scrittrice statunitense